Алба може да се односи на:
Алба (Лот), насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји
Алба (Од), насеље и општина у јужној Француској у региону Лангедок-Русијон
Алба ла Ромен, насеље и општина у источној Француској
Албе, насеље и општина у источној Француској у региону Алзас
Алба (округ), округ у средишњој Румунији
Алба Јулија, град у средишњој Румунији, седиште округа Алба
КК АЛБА Берлин, кошаркашки клуб у Немаккој
Алба (одећа), одећа католичког свештеника 
Алба (туника), римска туника
Алба (песма), песма трубадура
Алба (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
Алба (Мичиген), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
Алба (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
Алба (Тексас), је градић у америчкој савезној држави Тексас
Алба Лонга, древни град у Италији
Алба (Кунео), насеље у италији у округу Кунео
Алба (Парма), насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
Краљевство Алба, је израз који се користи за Краљевство Шкотску у периоду од смрти краља Доналда II 900. до смрти краља Александра III 1286.

Особе 
Џесика Алба, америчка глумица
Жорди Алба, шпански фудбалер